Кувен може да се односи на:

 Кувен (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Кувен (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн